

Patronyme 

Armand Jean Le Bouthillier de Rancé (1626-1700), abbé français ;
De Rancé, auteur dramatique du début du  ;
Alexandre Polangie de Rancé (1798-1880), homme politique français ;
Christiane Rancé, écrivain français.

Toponyme 

Rancé, commune française de l'Ain.

Titres 

 Vie de Rancé, ouvrage historique de Chateaubriand analysant la vie de l’abbé de Rancé.